Herold är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 André-Ferdinand Hérold (1865–1940), fransk författare
 
 François-Joseph Hérold (1755–1802), elsassisk tonsättare
 Georg Herold (1832–1871), tysk konstgjutare
 Horst Herold (1923–2018), tysk polischef
 Jens-Peter Herold (född 1965), tysk medeldistanslöpare
 Josef Herold (1850–1908), tjeckisk politiker
 Melchior Ludolf Herold (1753–1810), tysk kyrkosångskompositör
 Olle Herold (1915–1989), finländsk ekonom
 Otto Herold (1848–1945), schweizisk teolog 
 Sabine Herold  (född 1981), fransk politiker, liberal
 Vilhelm Herold (1865–1937), dansk operasångare

Tyska efternamn